Whispers – film del 1920 diretto da William P.S. Earle
 Whispers – brano musicale di Elton John del 1989, contenuto nell'album Sleeping with the Past
 Whispers – album di Thomas Anders del 1991
 Whispers – album di Passenger del 2014